Nowa Uschyzja (; ) ist eine Siedlung städtischen Typs in der ukrainischen Oblast Chmelnyzkyj und war bis Juli 2020 das administrative Zentrum des gleichnamigen Rajons Nowa Uschyzja mit etwa 4100 Einwohnern (2019).

Nowa Uschyzja liegt am Kaljus (), einem 64 km langen Nebenfluss des Dnister, 80 km südsüdöstlich der Oblasthauptstadt Chmelnyzkyj. 
In der Ortschaft treffen sich die Territorialstraßen T–06–10, T–23–08 und T–23–15.
Südöstlich grenzt das Dorf Kaskada an die Siedlung.

Die 1439 erstmals erwähnte Ortschaft erhielt 1702/03 die Stadtrechte und hieß bis 1829 Litniwzi ().
1924 erhielt die Ortschaft den Status einer Siedlung städtischen Typs.

Rajon 
Der 1923 gegründete Rajon Nowa Uschyzja dessen Verwaltungszentrum die Ortschaft ist, befindet sich im Südosten der Oblast. Er hat eine Fläche von 853 km² und eine Bevölkerungszahl von etwa 23.000 Einwohnern. Die Bevölkerungsdichte beträgt 36 Einwohner je km².

Literatur 
 Novaya Ushitsa, in: Guy Miron (Hrsg.): The Yad Vashem encyclopedia of the ghettos during the Holocaust. Jerusalem : Yad Vashem, 2009 ISBN 978-965-308-345-5, S. 523

Weblinks 
 Webseite des Gemeinderates auf rada.info (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Chmelnyzkyj
Ersterwähnung 1439
Rajon Kamjanez-Podilskyj
Ghetto